Voormalig Kanton Amou
 Amou (gemeente)
 Amou (kaas)